Lastic (Cantal)
 Lastic (Puy-de-Dôme)